Лагартеро има више значења:

 Лагартеро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагартеро (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику